Verdensmesterskaberne i tennis på overdækket bane 1919 var det andet VM i tennis på overdækket bane. Mesterskaberne blev spillet i Sporting Club de Paris i Paris, Frankrig i perioden 15. - 23. november 1919. Der blev spillet om fem mesterskabstitler: herresingle, damesingle, herredouble, damedouble og mixed double. Det var første gang at samedouble var på VM-programmmet. Mesterskabet var officielt anerkendt som verdensmesterskab af International Lawn Tennis Federation.

Herresinglemesterskabet blev vundet af værtslandets André Gobert, som i finalen besejrede sin landsmand Max Decugis med 6–3, 6–2, 6–2. I herredouble blev det også til fransk sejr, idet André Gobert og William Laurentz vandt finalen over det rumænsk-britiske par Nicolae Mişu og H. Portlock med 6–1, 6–0, 6–2. Damesingletitlen blev vundet af briten Dorothy Holman, som i finalen slog franskmanden Germaine Golding med 6–3, 6–4. Damedoublemesterskabet blev vundet af Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane, som besejrede landsmændene Dorothy Holman og Phyllis Howkins Covell med 6–3, 6–4. Endelig sejrede Max Decugis og Geraldine Beamish i mixed double-turneringen, hvor det fransk-britiske par i finalen besejrede William Laurentz og Germaine Golding fra Frankrig med 6–3, 6–3.

Det var meningen, at verdensmesterskabet på overdækket bane skulle være en årligt tilbagevendende begivenhed, men på grund af første verdenskrig havde der ikke været afviklet nogen mesterskaber siden 1913.

Resultater

Finaler

Herresingle 

Herresinglemesterskabet havde deltagelse af 32 spillere, og alle kampene blev spillet bedst af fem sæt. Verdensmesterskabet blev vundet af værtslandets André Gobert, som i finalen besejrede sin landsmand Max Decugis med 6–3, 6–2, 6–2.

Damesingle 

Damesingletitlen blev vundet af briten Dorothy Holman, som i finalen slog franskmanden Germaine Golding med 6–3, 6–4, og som dermed vandt den første af to VM-titler i hendes karriere.

Herredouble 

I herredouble blev det til fransk sejr, idet André Gobert og William Laurentz vandt finalen over det rumænsk-britiske par Nicolae Mişu og H. Portlock med 6–1, 6–0, 6–2.

Damedouble 

Damedoublemesterskabet blev spillet for første gang og vundet af Storbritanniens Geraldine Beamish og Kitty McKane, som besejrede landsmændene Dorothy Holman og Phyllis Howkins Covell med 6–3, 6–4.

Mixed double 

Max Decugis og Geraldine Beamish blev verdensmestre i mixed double-rækken, hvor det fransk-britiske par i finalen besejrede William Laurentz og Germaine Golding fra Frankrig med 6–3, 6–3. Max Decugis var forsvarende mester, idet han vandt det foregående mesterskab i 1913 sammen med Kate Gillou-Fenwick, og han var den eneste mester, der med held forsvarede sin titel ved dette mesterskab.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Tennis Archives - World Covered Court Championships 1919  
 Tennis Warehouse - Winners of the World Covered Court Championship  
 TennisForum - 1919 results

Noter 

1919
Tennis i 1919